Abarbaree steht für:
 Abarbaree (Mutter von Aisepos und Pedasos), Najade der griechischen Mythologie
 Abarbaree (Mutter der Kallirrhoë), Najade der griechischen Mythologie